Chaparro ou El Chaparro peut désigner :

Toponymes

El Chaparro : chef-lieu de la municipalité de Sir Arthur Mc Gregor dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Chaparro : localité de la paroisse civile de Chorrerón de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui.

Patronymes 
 Ernesto Chaparro (1901-1957) : un footballeur chilien ;
 Raúl de La Cruz Chaparro (1953) : un footballeur argentin ;
 Janelee Chaparro (1991-), mannequin portoricaine ;
 Jorge Garbajosa Chaparro (1977) : un basketteur espagnol ;
 Didier Chaparro (1987) : un coureur cycliste colombien ;
 Yeison Chaparro (1991) : un coureur cycliste espagnol ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme